Frankenstein peut désigner :

Littérature

Roman 
 1818 : Frankenstein ou le Prométhée moderne, de Mary Shelley, objet de très nombreuses adaptations dont divers exemples sont donnés ci-dessous.
 Victor Frankenstein, le personnage principal du roman, ou, par abus de langage, l'être qu'il a créé, le monstre de Frankenstein

Bande dessinée 
 1973 - 1975 : Frankenstein (comics) The Monster of Frankenstein, série publiée par Marvel Comics
 1994 : Frankenstein, manga de Junji Itō
 2007 : Frankenstein, adaptation du roman de Mary Shelley en bande dessinée

Maison et famille 

 Nom d'une famille de la noblesse immémoriale, d'extraction chevaleresque, féodale franconienne: Frankenstein aussi Franckenstein, burgrave de Breuberg, barons et vicomtes du Saint-Empire romain germanique.

Personnages 
 Johann Philipp Anton von und zu Frankenstein (1695-1753), prince-évêque de Bamberg.
 Clemens von und zu Franckenstein, compositeur allemand et dernier intendant en chef du royaume de Bavière (1875–1942)

Lieux 
 Territoire historique du Saint-Empire romain germanique Seigneurie de Franckenstein
 Le Château Frankenstein près de Darmstadt.
 La commune de Frankenstein (Rhénanie-Palatinat) dans l'arrondissement de Kaiserslautern en Allemagne.
 La commune de Frankenstein (Saxe) dans l'arrondissement de Saxe centrale en Allemagne.
 le nom allemand de Ząbkowice Śląskie, en Silésie, Pologne.

Médias

Cinéma 

 1910 : Frankenstein de J. Searle Dawley, avec Charles Ogle, première adaptation du roman au cinéma ;
 1931 : Frankenstein, réalisé par James Whale, avec Boris Karloff ;
 1935 : La Fiancée de Frankenstein, de James Whale ;
 1939 : Le Fils de Frankenstein, de Rowland V. Lee ;
 1957 : Frankenstein s'est échappé de Terence Fisher ;
 1974 : Frankenstein Junior de Mel Brooks (parodie des films de Whale et Rowland V. Lee) ;
 1984 : Frankenstein 90 d'Alain Jessua ;
 1994 : Frankenstein de Kenneth Branagh ;
 2000 : Mistress Frankenstein de John Bacchus ;
 2014 : I, Frankenstein de Stuart Beattie ;
 2015 : Victor Frankenstein de Paul McGuigan ;
 2015 : Frankenstein, un film américain scénarisé et réalisé par Bernard Rose.

Télévision 
 1973 : Frankenstein, mini-série de NBC réalisée par Jack Smight, diffusé en 1976 sur FR3
 1973 : Frankenstein, mini-série de ABC réalisée par  Glenn Jordan, diffusée en version française sur Antenne 2 dans les années 70.
 1974 : Frankenstein : Une histoire d’amour, téléfilm de Bob Thénault
 1992 : Frankenstein, téléfilm de David Wickes
 2004 : Frankenstein, mini-série de Kevin Connor
 2004 : Frankenstein, téléfilm de Marcus Nispel
 2007 : Frankenstein, téléfilm de Jed Mercurio
 2011 : Once Upon a Time, saison 2, épisode 5, "Le Docteur" est centrée sur le Dr Whale, alias Dr Victor Frankenstein et sur son passé.

Pièce de théâtre 
 2011 : Frankenstein, adaptation britannique de Nick Dear mise en scène par Danny Boyle, avec Benedict Cumberbatch et Jonny Lee Miller, diffusé en direct dans de nombreux cinémas du monde.
 2012 : Frankenstein (pièce de théâtre pour la jeunesse), de Fabrice Melquiot, L'Arche éditeur, 978-2-85181-758-7
 2013 : Frankenstein, Texte Nick Dear, d'après le roman de Mary Shelley, traduction française par Maryse Warda, mise en scène Jean Leclerc, coproduction Théâtre Le Trident et Théâtre Denise-Pelletier
 2013 : Frankenstein, pièce de Stefano Massini, d'après le roman de Mary Shelley, traduction française par Pietro Pizzuti, mise en scène Emmanuel Dekoninck, production DEL Diffusion, été théâtral de Villers-la-Ville

Chanson 
  : Frankenstein par France Gall (Paroles et musique de Serge Gainsbourg).
 1972 : Frankenstein par The Edgar Winter Group.
 1984 et 2005 : Frank'n'stein du groupe allemand Die Ärzte.
 2001 : Frankenstein par Iced Earth.
 2005 : Frankenstein par Marcus Miller.
 1992 : Feed My Frankeinstein par Alice Cooper

Autres 
 Frankenstein, un jeu de société de Michael Schacht ;
 Frankenstein, un jeu de fiction interactive ;
 Frankenstein, une revue petit format en noir et blanc publiée aux éditions Arédit/Artima ;
 Frankenstein, chorégraphie, dramaturgie de Guilherme Botelho au Grand Théâtre de Genève 2007.

Homonymie